Bagnisko – inne określenie bagna
 Bagnisko – potok, dopływ Boberki